Лемпіно — село, гміна Рацьонж, Плонський повіт, Мазовецьке воєводство, Польща
 Лемпіно — село, Нефтеюганський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область, Росія